Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Kupidłowski – polski lotnik wojskowy
 Piotr Kupidłowski – polski i rosyjski działacz robotniczy